Долгоруков, Юрий Алексеевич:

 Долгоруков, Юрий Алексеевич (1602—1682) — русский боярин и воевода, возглавлял войска, подавившие восстание Степана Разина.
 Долгоруков, Юрий Алексеевич (1807—1882) —  тайный советник, сенатор.